Hjulström ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Hjulström (1902–1982), schwedischer Geograph
 Lennart Hjulström (* 1938), schwedischer Regisseur und Schauspieler

Siehe auch:
 Hjulström-Diagramm